

Тамбора — вулкан на острові Сумбава
 Тамбора — район у складі округу Біма провінції Західна Південно-Східна Нуса
 Тамбора — село, район Пекат, округ Домпу, провінція Західна Південно-Східна Нуса